A Ptolemaiosz görög eredetű név, melyet több uralkodó is viselt. Az ókori Egyiptom történetének egy szakaszát is róluk nevezték el (ptolemaida kor). A név jelentése: harcias. Női változata: Ptolemaisz. Általában ezen a néven említik az ókor legnagyobb hatású csillagászát, Klaudiosz Ptolemaioszt is.

Egyiptomi uralkodók 
 I. Ptolemaiosz Szótér
 II. Ptolemaiosz Philadelphosz
 III. Ptolemaiosz Euergetész
 IV. Ptolemaiosz Philopatór
 V. Ptolemaiosz Epiphanész
 VI. Ptolemaiosz Philométór
 VII. Ptolemaiosz Neosz Philopatór
 VIII. Ptolemaiosz (II.) Euergetész
 IX. Ptolemaiosz (II.) Szótér
 X. Ptolemaiosz (I.) Alexandrosz
 X. Ptolemaiosz (II.) Alexandrosz
 XII. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz Aulétész
 XIII. Ptolemaiosz Philopatór
 XIV. Ptolemaiosz
 XV. Ptolemaiosz (Caesarion)

A ptolemaida dinasztia nem Egyiptomban uralkodó tagjai 
 Ptolemaiosz Keraunosz (meghalt i. e. 279-ben) I. Ptolemaiosz Szótér legidősebb fia, makedón király
 Ptolemaiosz Andromakhosz (i. e. 3. század) valószínűleg II. Ptolemaiosz Philadelphosz törvénytelen fia.
 Ptolemaiosz Niosz, II. Ptolemaiosz társuralkodója, talán a fia, törvénytelen fia, mostohafia, esetleg fivére
 Ptolemaiosz Eupatór, társuralkodó VI. Ptolemaiosszal, a fia.
 Ptolemaiosz Apión (meghalt i. e. 96-ban) VIII. Ptolemaiosz fia, kürénéi király.
 Ptolemaiosz ciprusi király (meghalt i. e. 58-ban) IX. Ptolemaiosz fia.
 Ptolemaiosz Philadelphosz (Antonius), VII. Kleopátra és Marcus Antonius fia.
 Ptolemaiosz mauretaniai király (uralkodott: 21–40) VII. Kleopátra unokája.

Más Ptolemaioszok 
 Ptolemaiosz (mitológia) (i. e. 12. század) Théba görög város mitikus uralkodója
 Aloroszi Ptolemaiosz makedón régens (i. e. 368–365)
 Ptolemaiosz (Szeleukosz fia) (meghalt i. e. 333-ban) makedón testőr, Nagy Sándor tábornoka
 Ptolemaiosz (tábornok) (meghalt i. e. 309-ben) makedón tábornok, I. Antigonosz unokaöccse
 Ptolemaiosz epiruszi király (meghalt i. e. 235-ben)
 Ptolemaiosz, i. e. 2. századi szkeptikus filozófus Kürénében
 Klaudiosz Ptolemaiosz (kb. 90–160) görög természettudós
 Ptolemaiosz (Dorümenész fia) (i. e. 66 körül) a Szeleukida Birodalom katonája
 Ptolemaiosz (Mennaeusz fia) Abiléné kormányzója kb. i. e. 40-ig
 Ptolemaiosz Khennosz (vagy Ptolemaiosz Héphaisztón, 2. század) nyelvész
 Ptolemaiosz (gnosztikus) (180 körül) vallásfilozófus
 I. Ptolemaiosz, Tusculum grófja (meghalt 1126-ban)
 II. Ptolemaiosz, Tusculum grófja (meghalt 1153-ban)